Себре́рос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия-и -Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бургохондо-Себрерос-Эль-Тьембло. Занимает площадь 137 км². Население — 3444 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы